Hetzendorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Hetzendorf (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hetzendorf (Gemeinde Fohnsdorf), Katastralgemeinde von Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hetzendorf (Gemeinde Weißkirchen), Ortschaft von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hetzendorf (Wien), ehemaliger Vorort und heutiger Stadtteil von Wien im 12. Bezirk Meidling
sowie:
 Schloss Hetzendorf, Wien
 Modeschule Wien in Schloss Hetzendorf, Modeschule Hetzendorf, Schule in Wien

Hetzendorf  ist ein Namensteil folgender Personen:
 Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732–1816), österreichischer Architekt 
 Maren Köster-Hetzendorf (* 1957), deutsche Politikerin (SPD) und Bürgermeisterin